Petnica je lahko:
 petnica, kost
 Petnica, Čačak (Srbija)
 Petnica, Valjevo (Srbija)